Needles steht für:
 Needles, Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Needles (British Columbia), Ort in British Columbia, Kanada
 Needles Lighthouse, ein Leuchtturm
 3 Needles, Filmtitel

Siehe auch:
 The Needles
 Melnick-Needles-Syndrom